Lordelo peut désigner :
au Portugal :
 Lordelo, paroisse civile de la municipalité de Felgueiras ;
 Lordelo, paroisse civile de la municipalité de Guimarães ;
 Lordelo, paroisse civile de la municipalité de Monção ;
 Lordelo, paroisse civile de la municipalité de Paredes ;
 Lordelo, paroisse civile de la municipalité de Vila Real ;
 Lordelo do Ouro, paroisse civile de la municipalité de Porto.